{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |
{| cellspacing=2 cellpadding=3 align=center
|-
| colspan=3 align=left bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | Кубок мира по прыжкам с трамплина 2019/2020 года 
|-
| width=200 style=font-size:80% |
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Мужчины
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Женщины
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Общий зачёт
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Штефан Крафт
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Марен Луннбю
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Полёты с трамплина
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Штефан Крафт
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Германия
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Австрия
|-
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | <<<2018/2019
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 
| align=right bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 2020/2021>>>
|}
|}

 Результаты соревнований 

 Мужчины 

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 23.11.2019
|  Висла
|  134 м Командные соревнования
|  Австрия Филипп АшенвальдДаниель ХуберЯн ХёрльШтефан Крафт
|  Норвегия Даниель-Андре ТандеТомас Осен МаркенгМариус ЛиннвикРоберт Юханссон
|  Польша <div style="line-height:1.1em; margin-left:28px">Пётр ЖилаЯкуб ВольныКамиль СтохДавид Кубацки
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 24.11.2019
|  Висла
|  134 м Индивидуальные соревнования
|  Даниель-Андре Танде
|  Анже Ланишек
|  Камиль Стох
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 30.11.2019
|  Рука
|  142 м Индивидуальные соревнования
|  Даниель-Андре Танде
|  Филипп Ашенвальд
|  Анже Ланишек
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 01.12.2019
|  Рука
|  142 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 4
| align=center | 07.12.2019
|  Нижний Тагил
|  134 м Индивидуальные соревнования
|  Юкия Сато
|  Карл Гайгер
|  Филипп Ашенвальд
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 08.12.2019
|  Нижний Тагил
|  134 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт
|  Киллиан Пайер
|  Рёю Кобаяси
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 14.12.2019
|  Клингенталь
|  140 м Командные соревнования
|  Польша <div style="line-height:1.1em; margin-left:28px">Пётр ЖилаЯкуб ВольныКамиль СтохДавид Кубацки
|  Австрия Филипп АшенвальдГрегор ШлиренцауэрМихаэль ХайбёкШтефан Крафт
|  Япония Юкия СатоДайки ИтоДзюнсиро КобаясиРёю Кобаяси
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 15.12.2019
|  Клингенталь
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Рёю Кобаяси
|  Штефан Крафт
|  Мариус Линнвик
| align=center | 
|-
| align=center | 8
| align=center | 21.12.2019
|  Энгельберг
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Камиль Стох
|  Штефан Крафт
|  Карл Гайгер
| align=center | 
|-
| align=center | 9
| align=center | 22.12.2019
|  Энгельберг
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Рёю Кобаяси
|  Петер Превц
|  Ян Хёрль
| align=center | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 10
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 29.12.2019
| bgcolor=#DCDCDC |  Оберстдорф
| bgcolor=#DCDCDC |  137 м Нокаут соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Рёю Кобаяси
| bgcolor=#DCDCDC |  Карл Гайгер
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 11
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 01.01.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Гармиш-Партенкирхен
| bgcolor=#DCDCDC |  142 м Нокаут соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Мариус Линнвик
| bgcolor=#DCDCDC |  Карл Гайгер
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 12
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 04.01.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Инсбрук
| bgcolor=#DCDCDC |  130 м Нокаут соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Мариус Линнвик
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| bgcolor=#DCDCDC |  Даниель-Андре Танде
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 13
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 06.01.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Бишофсхофен
| bgcolor=#DCDCDC |  142 м Нокаут соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| bgcolor=#DCDCDC |  Карл Гайгер
| bgcolor=#DCDCDC |  Мариус Линнвик
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#C0C0C0 | 2020
| bgcolor=#C0C0C0 |  Турне четырёх трамплинов
| bgcolor=#C0C0C0 | Итоговое положение 
| bgcolor=#C0C0C0 |  Давид Кубацки
| bgcolor=#C0C0C0 |  Мариус Линнвик
| bgcolor=#C0C0C0 |  Карл Гайгер
| align=center bgcolor=#C0C0C0 | 
|-
| align=center | 14
| align=center | 11.01.2020
|  Валь-ди-Фьемме
|  104 м Индивидуальные соревнования
|  Карл Гайгер
|  Штефан Крафт
|  Давид Кубацки
| align=center | 
|-
| align=center | 15
| align=center | 12.01.2020
|  Валь-ди-Фьемме
|  104 м Индивидуальные соревнования
|  Карл Гайгер
|  Штефан Крафт
|  Давид Кубацки
| align=center | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 16
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 18.01.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Титизе-Нойштадт
| bgcolor=#DCDCDC |  142 м Индивидуальные соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| bgcolor=#DCDCDC |  Штефан Крафт
| bgcolor=#DCDCDC |  Рёю Кобаяси
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 17
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 19.01.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Титизе-Нойштадт
| bgcolor=#DCDCDC |  142 м Индивидуальные соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Давид Кубацки
| bgcolor=#DCDCDC |  Рёю Кобаяси
| bgcolor=#DCDCDC |  Тими Зайц
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#C0C0C0 | 2020
| bgcolor=#C0C0C0 |  Titisee-Neustadt 5
| bgcolor=#C0C0C0 | Итоговое положение 
| bgcolor=#C0C0C0 |  Рёю Кобаяси
| bgcolor=#C0C0C0 |  Давид Кубацки
| bgcolor=#C0C0C0 |  Штефан Лайе
| align=center bgcolor=#C0C0C0 | 
|-
| align=center | 18
| align=center | 25.01.2020
|  Закопане
|  140 м Командные соревнования
|  Германия Константин ШмидМаркус АйзенбихлерШтефан ЛайеКарл Гайгер
|  Норвегия Мариус ЛиннвикРоберт ЮханссонДаниель-Андре ТандеЮханн Андре Форфанг
|  Словения Анже ЛанишекДомен ПревцТими ЗайцПетер Превц
| align=center | 
|-
| align=center | 19
| align=center | 26.01.2020
|  Закопане
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Камиль Стох
|  Штефан Крафт
|  Давид Кубацки
| align=center | 
|-
| align=center | 20
| align=center | 01.02.2020
|  Саппоро
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Юкия Сато
|  Штефан Крафт
|  Давид Кубацки
| align=center | 
|-
| align=center | 21
| align=center | 02.02.2020
|  Саппоро
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт
|  Штефан Лайе
|  Рёю Кобаяси
| align=center | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 22
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 08.02.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Виллинген
| bgcolor=#DCDCDC |  145 м Индивидуальные соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Штефан Лайе
| bgcolor=#DCDCDC |  Мариус Линнвик
| bgcolor=#DCDCDC |  Камиль Стох
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 09.02.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Виллинген
| bgcolor=#DCDCDC |  145 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#C0C0C0 | 2020
| bgcolor=#C0C0C0 |  Willingen 5
| bgcolor=#C0C0C0 | Итоговое положение 
| bgcolor=#C0C0C0 |  Штефан Лайе
| bgcolor=#C0C0C0 |  Штефан Крафт
| bgcolor=#C0C0C0 |  Мариус Линнвик
| align=center bgcolor=#C0C0C0 | 
|-
| align=center | 23
| align=center | 15.02.2020
|  Кульм
|  235 м Индивидуальные соревнования
|  Пётр Жила
|  Тими Зайц
|  Штефан Крафт
| align=center | 
|-
| align=center | 24
| align=center | 16.02.2020
|  Кульм
|  235 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт
|  Рёю Кобаяси
|  Тими Зайц
| align=center | 
|-
| align=center | 25
| align=center | 21.02.2020
|  Рышнов
|  97 м Индивидуальные соревнования
|  Карл Гайгер
|  Штефан Лайе
|  Штефан Крафт
| align=center | 
|-
| align=center | 26
| align=center | 22.02.2020
|  Рышнов
|  97 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт
|  Карль Гайгер
|  Константин Шмид
| align=center | 
|-
| align=center | 27
| align=center | 28.02.2020
|  Лахти
|  130 м Индивидуальные соревнования
|  Штефан Крафт
|  Карл Гайгер
|  Даниель-Андре Танде
| align=center | 
|-
| align=center | 28
| align=center | 29.02.2020
|  Лахти
|  130 м Командные соревнования
|  Германия Константин ШмидПиус ПашкеШтефан ЛайеКарл Гайгер
|  Словения Цене ПревцТими ЗайцПетер ПревцАнже Ланишек
|  Австрия Филипп АшенвальдШтефан ХуберМихаэль ХайбёкШтефан Крафт
| align=center | 
|-
| align=center | 29
| align=center | 01.03.2020
|  Лахти
|  130 м Индивидуальные соревнования
|  Карл Гайгер
|  Штефан Крафт
|  Михаэль Хайбёк
| align=center | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 30
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 07.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Осло
| bgcolor=#DCDCDC |  134 м Командные соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Норвегия Юханн Андре ФорфангРоберт ЮханссонДаниель-Андре ТандеМариус Линнвик
| bgcolor=#DCDCDC |  Германия Константин ШмидПиус ПашкеШтефан ЛайеКарл Гайгер
| bgcolor=#DCDCDC |  Словения Жига ЙеларТими ЗайцАнже ЛанишекПетер Превц
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 08.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Осло
| bgcolor=#DCDCDC |  134 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 31
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 09.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Лиллехаммер
| bgcolor=#DCDCDC |  140 м Индивидуальные соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Петер Превц
| bgcolor=#DCDCDC |  Маркус Айзенбихлер
| bgcolor=#DCDCDC |  Штефан Лайе
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 32
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 10.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Лиллехаммер
| bgcolor=#DCDCDC |  140 м Индивидуальные соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Камиль Стох
| bgcolor=#DCDCDC |  Жига Йелар
| bgcolor=#DCDCDC |  Тими Зайц
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 12.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Тронхейм
| bgcolor=#DCDCDC |  138 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 14.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Викерсунн
| bgcolor=#DCDCDC |  240 м Командные соревнования
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 15.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Викерсунн
| bgcolor=#DCDCDC |  240 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#C0C0C0 | 2020
| bgcolor=#C0C0C0 |  Raw Air
| bgcolor=#C0C0C0 | Итоговое положение 
| bgcolor=#C0C0C0 |  Камиль Стох
| bgcolor=#C0C0C0 |  Рёю Кобаяси
| bgcolor=#C0C0C0 |  Мариус Линнвик
| align=center bgcolor=#C0C0C0 | 
|}

 Женщины 

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 07.12.2019
|  Лиллехаммер
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Марен Луннбю
|  Эва Пинкельниг
|  Кьяра Хёльцль
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 08.12.2019
|  Лиллехаммер
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Марен Луннбю
|  Кьяра Хёльцль
|  Сара Таканаси
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 14.12.2019
|  Клингенталь
|  140 м Индивидуальные соревнования
|  Кьяра Хёльцль
|  Эма Клинец
|  Катарина Альтхаус
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 11.01.2020
|  Саппоро
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Марита Крамер
|  Марен Луннбю
|  Эва Пинкельниг
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 12.01.2020
|  Саппоро
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Эва Пинкельниг
|  Марен Луннбю
|  Даниела Ирашко-Штольц
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 17.01.2020
|  Дзао
|  102 м Индивидуальные соревнования
|  Эва Пинкельниг
|  Сара Таканаси
|  Кьяра Хёльцль
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 18.01.2020
|  Дзао
|  102 м Командные соревнования
|  Австрия Даниела Ирашко-ШтольцМарита КрамерКьяра ХёльцльЭва Пинкельниг
|  Япония Юки ИтоНодзоми МаруямаСара ТаканасиЮка Сэто
|  Норвегия Анна Удине СтрёмИнгебьёрг Саглин БротенСилье ОпсетМарен Луннбю
| align=center | 
|-
| align=center | 8
| align=center | 19.01.2020
|  Дзао
|  102 м Индивидуальные соревнования
|  Эва Пинкельниг
|  Кьяра Хёльцль
|  Марен Луннбю
| align=center | 
|-
| align=center | 9
| align=center | 25.01.2020
|  Рышнов
|  97 м Индивидуальные соревнования
|  Кьяра Хёльцль
|  Катарина Альтхаус
|  Эва Пинкельниг
| align=center | 
|-
| align=center | 10
| align=center | 26.01.2020
|  Рышнов
|  97 м Индивидуальные соревнования
|  Марен Луннбю
|  Эва Пинкельниг
|  Кьяра Хёльцль
| align=center | 
|-
| align=center | 11
| align=center | 01.02.2020
|  Оберстдорф
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Кьяра Хёльцль
|  Марен Луннбю
|  Даниела Ирашко-Штольц
| align=center | 
|-
| align=center | 12
| align=center | 02.02.2020
|  Оберстдорф
|  137 м Индивидуальные соревнования
|  Кьяра Хёльцль
|  Марен Луннбю
|  Марита Крамер
| align=center | 
|-
| align=center | 13
| align=center | 08.02.2020
|  Хинценбах
|  90 м Индивидуальные соревнования
|  Кьяра Хёльцль
|  Марен Луннбю
|  Эва Пинкельниг
| align=center | 
|-
| align=center | 14
| align=center | 09.02.2020
|  Хинценбах
|  90 м Индивидуальные соревнования
|  Кьяра Хёльцль
|  Эва Пинкельниг
|  Лара Мальзинер
| align=center | 
|-
| align=center | 15
| align=center | 22.02.2020
|  Любно
|  94 м Командные соревнования
|  Австрия Даниела Ирашко-ШтольцМарита КрамерЭва ПинкельнигКьяра Хёльцль
|  Словения Ника КрижнарШпела РогельКатра КомарЭма Клинец
|  Норвегия Анна Удине СтрёмТеа Миньянь БьёрсетСилье ОпсетМарен Луннбю
| align=center | 
|-
| align=center | 16
| align=center | 23.02.2020
|  Любно
|  94 м Индивидуальные соревнования
|  Марен Луннбю
|  Эва Пинкельниг
|  Ника Крижнар
| align=center | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 08.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Осло
| bgcolor=#DCDCDC |  134 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 17
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 09.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Лиллехаммер
| bgcolor=#DCDCDC |  140 м Индивидуальные соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Сара Таканаси
| bgcolor=#DCDCDC |  Марен Луннбю
| bgcolor=#DCDCDC |  Силье Опсет
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 18
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 10.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Лиллехаммер
| bgcolor=#DCDCDC |  140 м Индивидуальные соревнования
| bgcolor=#DCDCDC |  Марен Луннбю
| bgcolor=#DCDCDC |  Силье Опсет
| bgcolor=#DCDCDC |  Кьяра Хёльцль
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 12.03.2020
| bgcolor=#DCDCDC |  Тронхейм
| bgcolor=#DCDCDC |  138 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#C0C0C0 | 2020
| bgcolor=#C0C0C0 |  Raw Air
| bgcolor=#C0C0C0 | Итоговое положение 
| bgcolor=#C0C0C0 |  Марен Луннбю
| bgcolor=#C0C0C0 |  Силье Опсет
| bgcolor=#C0C0C0 |  Эва Пинкельниг
| align=center bgcolor=#C0C0C0 | 
|-
| align=center | —
| align=center | 14.03.2020
|  'Нижний Тагил
|  97 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 15.03.2020
|  Нижний Тагил
|  97 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 21.03.2020
|  Чайковский
|  102 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center | ''соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | —
| align=center | 22.03.2020
|  Чайковский
|  140 м Индивидуальные соревнования
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|}

 Порядок начисления очков 

 Зачёт кубка наций 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020
Кубок мира по прыжкам с трамплина